

Religione e arte 
 Madonna – appellativo di Maria, madre di Gesù nella religione cristiana
 Madonna –  raffigurazione artistica di Maria, madre di Gesù
 Madonna – dipinto di Edvard Munch

Musica 
 Madonna – cantautrice statunitense
 Madonna – album di Madonna del 1983
 Madonna – album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 1999
 Madonna – EP delle Secret del 2010
 Madonna – singolo delle Secret del 2011
 Madonna – singolo di Bausa del 2021

Cinema 
 Madonna - Tutta la vita per un sogno – film biografico del 1994 sulla vita della cantante Madonna
 Madonna – film del 2015 diretto da Shin Su-won

Sport 
 Armando Madonna – allenatore ed ex calciatore italiano

Altri progetti